

Еллаєнс — місто, штат Небраска
 Еллаєнс — місто, штат Північна Кароліна
 Еллаєнс — місто, штат Огайо

Див. також 
 Альянс (значення)